Torre del moro está formado por las palabras torre y moro que suele referirse a las construcciones elevadas con diversos fines durante el período árabe en España, entre las existentes se encuentran:

 La torre del moro, en la diputación de Perín en Cartagena, Región de Murcia.
 La torre de los moros, en Cinctorres, Comunidad valenciana.
 La torre del moro, en Honrubia, Castilla-La Mancha.
 La torre del moro, en Sisamón, Aragón.
 La Torre del Moro, en Lárrede, Huesca, Aragón.
 La torre del Moro, en Malanquilla, Zaragoza, Aragón.
 La torre del moro, en Toloríu, Cataluña.
 La torre del moro, en Torrevieja, Comunidad valenciana.

Véase también 
 Torre,  desambiguación.
 Moro,  desambiguación.